Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 34-es, továbbá 34A, 34B, 34E, 34J, 34Y, továbbá M34-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 34-es busz (Budapest)
 34A busz (Budapest)megszűnt
 34Y busz (Budapest)megszűnt

 34-es busz (Debrecen)
 34A busz (Debrecen)megszűnt
 34J busz (Debrecen)megszűnt

 34-es busz (Dunaújváros)megszűnt

 34-es busz (Győr)

 34-es busz (Kecskemét)
 34A busz (Kecskemét)

 34-es busz (Miskolc)
 34G busz (Miskolc)

 34-es busz (Pécs)
 34A busz (Pécs)
 34Y busz (Pécs)

 34-es busz (Szeged)megszűnt
 M34-es busz (Szeged)megszűnt

 34-es busz (Székesfehérvár)

 34-es busz (Szolnok)
 34A busz (Szolnok)
 34B busz (Szolnok)
 34E busz (Szolnok)
 34Y busz (Szolnok)

 34-es busz (Veszprém)megszűnt